Шахворостовка — название населённых пунктов на Украине:

 Шахворостовка — село в Коростышевском районе Житомирской области.
 Шахворостовка — село в Миргородском районе Полтавской области.